Kalala ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Jean-Anatole Kalala Kaseba (* 1947), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Kamina
 Pierre Kalala Mukendi (* 1939), kongolesischer Fußballspieler